Хо́рхе Алесса́ндри Родри́гес (; 19 мая 1896, Сантьяго — 31 августа 1986, Сантьяго) — президент Чили с ноября 1958 по ноябрь 1964 года, кандидат в президенты на выборах 1970 года.

Биография 
Сын Артуро Алессандри, президента Чили в 1920—1925 и в 1932—1937 годах, и Розы Родригес.

В 1919 году закончил Чилийский университет по специальности инженер-строитель.

В 1947—1950 годах — работая министром финансов, сумел реформировать экономику, снизив инфляцию с 57 % до 17 %.

На Парламентских выборах 1957 года был избран сенатором от Сантьяго.

На Президентских выборах 1958 года баллотировался как независимый кандидат, хотя имел поддержку Консервативной и Либеральной партий, и одержал победу, набрав 31,2 % голосов.

На выборах 1970 года, набрав 35,30 % голосов, занял 2-е место, уступив Сальвадору Альенде.

Ссылки 
 Биографическая информация на сайте Национальной Библиотеки Конгресса Чили  

Выпускники Чилийского университета
Члены Палаты депутатов Чили
Сенаторы Чили
Кандидаты в президенты Чили
Министры финансов Чили
Предприниматели Чили
Дети президентов Чили